

Música
Blue (banda) — grupo vocal inglês
Blue (álbum de Simply Red) — álbum da banda inglesa Simply Red
Blue (álbum de LeAnn Rimes) — álbum da cantora estadunidense LeAnn Rimes
"Blue (canção de Big Bang)" — canção do grupo sul-coreano Big Bang
"Blue (canção)" — canção da cantora britânica Marina and the Diamonds
Blue (álbum de Joni Mitchell) — álbum da cantora canadense Joni Mitchell

Outros
Blue (refrigerante) — Marca angolana de refrigerante

Desambiguação